«Number Ones» — компіляція британсько-австралійського рок-гурту «Bee Gees». Випущено в 2004 році.

Списки композицій

Американське видання 
 «Massachusetts» — 2:26
 «World» — 3:16
 «Words» — 3:17
 «I've Gotta Get a Message to You» — 2:52
 «I Started a Joke» — 3:10
 «Don't Forget to Remember» — 3:29
 «Lonely Days»
 «How Can You Mend a Broken Heart» — 3:58
 «Jive Talkin'» — 3:46
 «You Should Be Dancing» — 4:17
 «Love So Right»
 «How Deep Is Your Love» — 4:02
 «Stayin' Alive» — 4:44
 «Night Fever» — 3:33
 «Too Much Heaven» — 4:54
 «Tragedy» — 5:03
 «Love You Inside Out» — 4:12
 «You Win Again» — 4:04
 «Man in the Middle» — 4:22

Європейське/австралійське видання 
 «Massachusetts» — 2:26
 «World» — 3:16
 «Words» — 3:17
 «I've Gotta Get a Message to You» — 2:52
 «I Started a Joke» — 3:10
 «Don't Forget to Remember» — 3:29
 «How Can You Mend a Broken Heart» — 3:58
 «Jive Talkin'» — 3:46
 «You Should Be Dancing» — 4:17
 «How Deep Is Your Love» — 4:02
 «Stayin' Alive» — 4:44
 «Night Fever» — 3:33
 «Too Much Heaven» — 4:54
 «Tragedy» — 5:03
 «More Than a Woman» — 3:18
 «Love You Inside Out» — 4:12
 «You Win Again» — 4:04
 «Man in the Middle*» — 4:22
 «Islands in the Stream*» — 4:22
 «Immortality*» (Original Demo Version) — 4:16

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Bee Gees